Android Oreo (кодовое название Android O во время разработки, он же Android 8.0 и 8.1) — восьмая версия мобильной операционной системы Android, релиз которой состоялся 21 августа 2017 года. В продолжение традиции, название версии представляет собой отсылку на кондитерское изделие: Oreo — популярный в США вид печенья.

Он содержит ряд основных функций, включая группировку уведомлений, поддержку видео в режиме «картинка в картинке», улучшения производительности и оптимизацию использования батареи, а также поддержку автозаполнителей, Bluetooth 5, интеграцию на уровне системы с приложениями VoIP, широкую цветовую гамму и Осведомлен о Wi-Fi. Android Oreo также представляет две основные функции платформы: Android Go — программный дистрибутив операционной системы для недорогих устройств — и поддержку реализации уровня аппаратной абстракции.

По состоянию на 4 августа 2022 года (по сравнению с предыдущей за май 2022 года), (-0,7%) 10,9 % устройств Android работали под управлением Android Oreo, (-0,2%) 3 % — с Android 8.0 (API 26) и (-0,5%) 7,9 % — с Android 8.1 (API 27). На планшетах Android 8.1 с 7,8 % делает четвёртую самую популярную версию Android, но с 8.0 делает третью самую популярную версию Android для планшетов с 11,4 %. Android 8.x перестал поддерживаться после октября 2021 года. Android Oreo получил очень положительные отзывы.

История 
21 марта 2017 года Google опубликовала первый предварительный релиз новой версии своей мобильной операционной системы Android, доступный для Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel C и для смартфона Pixel. Всего Google выпустит четыре релиза для разработчиков. Второй, теперь считающийся бета-версией, был выпущен 17 мая 2017 года, дополнительные появились в июне и июле. Окончательный официальный релиз состоялся 21 августа 2017 года.

Новые функции 
 Новый внешний вид уведомлений: точки уведомлений (Notification dots)
 Каналы уведомлений дают возможность настроить различные уведомления для каждого действия. Например, лайк и подписка в различных социальных сетях могут получить разные оповещения или звуки.
 Картинка в картинке (предоставит возможность смотреть видео на планшетах и смартфонах в оконном режиме. Суть режима будет заключаться в минимизированном окне воспроизведения видео, которое будет располагаться поверх всех приложений на экране. Таким образом, например, можно будет смотреть YouTube и одновременно пользоваться другими сервисами (Для этой функции нужна подписка YouTube Premium).
 Ограничение фоновых процессов, фонового отслеживания местоположений, сканирования WiFi.
 В новой версии браузера Google Chrome 57 появилась технология, которая ограничивает нагрузку на процессор для неактивных вкладок. Следовательно, будет продолжительнее автономная работа — действие фоновых процессов будет дополнительно ограничиваться ради экономии заряда.
 Функция «Умное хранилище» позволяет автоматически удалять с устройства фото и видео, синхронизированные с внешним хранилищем более 90 дней назад.
 Динамические иконки (в новой версии приложения смогут менять иконки без обновления всего приложения. Это даст возможность приложениям отображать свой статус с помощью иконки). Бейджи в иконках позволят просмотреть уведомления от этого приложения по долгому нажатию с главного экрана или меню
 Ранее сообщалось, что в Android 8.0 появится функция Gboard Copy Less, которая будет предугадывать, когда пользователь пытается отправить адрес найденного объекта в другом приложении. Как только будет набран указывающий на это фрагмент текста «it’s at», Gboard покажет соответствующую подсказку.
 Другое нововведение Android 8.0 — автоматическая вставка связей с подходящими по контексту приложениями. Например, встретившийся в сообщении электронной почты телефонный номер будет связан с окном набора номера, адрес откроет приложение карт, а дата — календарь.
 Автозаполнение учётных данных в приложениях или браузере (например Twitter) для авторизации (по аналогии с автозаполнением в браузерах). Данные пользователя будут синхронизироваться с аккаунтом Google через сервис Smart Lock.

Android Go 

Данная разновидность Oreo предназначена для устройств с объёмом оперативной памяти 1 ГБ и менее. В магазине Google Play легковесные приложения, предназначенные для таких устройств также подсвечиваются. Характеризуется более «легким» интерфейсом. Главное преимущество-стабильность. Один из самых популярных смартфонов на этой ОС — Xiaomi Redmi Go.

См. также 
 Безопасность Android
 Gboard

Примечания

Ссылки 
 
 Обзор Android 8.0 Oreo на AndroidLime.ru
 Что нового в Android 8.0 Oreo — Ferra.ru

Операционные системы Android